Kenneth Kennholt, švedski hokejist, * 13. januar 1965, Södertälje, Švedska.

Kennholt je v švedski ligi igral za klube Södertälje-Pojkarnas AIF, Nacka HK, Djurgårdens IF in HV 71. Štirikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1989/90, 1990/91 in 1991/92 s klubom Djurgårdens IF ter 1994/95 s klubom HV 71. Leta 1989 je bil kot 252. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Södertälje-Pojkarnas AIF
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 31
| 14
| 11
| 25
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 32
| 10
| 5
| 15
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 25
| 9
| 10
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 31
| 11
| 11
| 22
|
| 38
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 34
| 6
| 10
| 16
|
| 30
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 7
| 10
| 17
|
| 30
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 9
| 13
| 22
|
| 30
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 33
| 4
| 6
| 10
|
| 22
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 10
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 35
| 4
| 8
| 12
|
| 24
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +2
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 20
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 9
| 14
| 23
|
| 64
|
| 13
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 8
| 13
| 21
|
| 38
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 48
| 12
| 20
| 32
|
| 40
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 40
| 4
| 6
| 10
| +2
| 57
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 516
| bgcolor="#7FFF00" | 114
| bgcolor="#7FFF00" | 149
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | +21
| bgcolor="#7FFF00" | 537
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Hokejisti Södertälje-Pojkarnas AIF
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti HV 71